Aelurillus deltshevi — вид пауков рода Aelurillus из семейства пауков-скакунчиков (Salticidae).

Распространение 
Восточное Средиземноморье: Азербайджан, Болгария, Республика Македония.

Описание 
Просома самцов темно-коричневая с чёрным глазным полем, покрытым белыми щетинками, слегка более плотными на боках. Длина просомы самца: 2,8 мм. Клипеус и хелицер коричневые, покрыты белыми волосками. Ноги коричневато-жёлтые. Задние ноги и ноги I жёлто-коричневые. Опистосома желтовато-серая, дорзум темно-коричневый с белыми волосками. 

Вид  был впервые описан арахнологами Галиной Азаркиной  (СО РАН, Новосибирск, Россия) и Марьяном Комненовым (Macedonian Museum of Natural History, Скопье, Македония) в 2015 году.

Примечания

Ссылки 
 World Spider Catalog (2018) World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 19.0, accessed on 14.01.2018. doi: 10.24436/2

Aelurillus
Животные, описанные в 2015 году
Паукообразные Европы